Příjmení Connelly nese více různých osobností:

 Jennifer Connelly (* 1970) – americká filmová herečka
 John Connelly (1938–2012) – anglický fotbalista
 Marc Connelly (1890-1980) - americký dramatik
 Michael Connelly (* 1956) – americký spisovatel

Související články 
 Connolly
 Conolly